Serrières puede referirse a: 

 Serrières, comuna francesa situada en Ardèche.
 Serrières, comuna francesa situada en Saona y Loira.